BBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balmaceda (Cile)